Subliminal  – rapper e produttore discografico israeliano
 Subliminal  – etichetta discografica statunitense
 Subliminal – album di Maître Gims del 2013